OKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oshkosh, Nebraska (Stati Uniti)